Taunusbäche mit mehr als 10 km Länge

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Gewässer im Taunus
Taunus